Nesopedronia är ett släkte av insekter. Nesopedronia ingår i familjen ullsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ullsköldlöss
Nesopedronia